Temba steht für:
 Temba (Ethnie), ein westafrikanisches Volk
 Tem, die Sprache der Temba
 Temba (Südafrika), ein Ort in der südafrikanischen Provinz Gauteng

Siehe auch
 Themba